Бакотич, Драгутин Антон — хорватский писатель.
 Бакотич, Фульгенций (; XVIII век) — член ордена Миноритов, хорватский скульптор.

Примечания